Луба́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Лубан — в департаменте Арьеж.
 Лубан — в департаменте Жиронда.

См. также 
 Лубан-Лораге